Жан «Жано» Раньотти (; родился 29 августа 1945 года в Перн-ле-Фонтен, Франция) — французский автогонщик. Семь раз стартовал в марафоне 24 часа Ле-Мана, дважды побеждал в своём классе, в составе экипажа: в 1977 и 1979 годах. Двукратный чемпион Франции по ралли в абсолюте: в 1980 и 1984 годах, а также в 1990 году выиграл турнир в классе машин группы N. Выступал за заводскую команду Renault Sport с 1978 по 1988 год, в чемпионате мира по ралли выиграл с ней три гонки (единственный, кто в этом турнире побеждал более одного раза за рулём машины марки Renault). Чемпион Франции по кольцевым гонкам на туринговых автомобилях 1988 года.

Раньотти в 1981 году одержал победу в престижном Ралли Монте-Карло, дебютном этапе чемпионата мира того сезона. Он выступал за рулём Renault 5 Turbo и это была первая в истории победа турбированного автомобиля на этапе мирового раллийного первенства. В следующем году он на этой же модели выиграл Ралли Корсики. А в сезоне 1985 Раньотти смог повторить этот успех, уже на модифицированной версии модели — Renault 5 Maxi Turbo.

В сезонах 1988 и 1989 года стартовал всего 2-3 раза в год. А с 1990 по 1996 год продолжил активные выступления, уже в частных командах, но также за рулём моделей Renault: Renault 5, Renault Clio и Renault Mégane.

Победы в чемпионате мира по ралли 
{|class="wikitable"
!   #  
! Этап
! Сезон
! Штурман
! Автомобиль
|-
| 1
|  Ралли Монте-Карло 
| 1981
|  Жан-Марк Андре
| Renault 5 Turbo
|-
| 2
|  Ралли Корсики
| 1982
|  Жан-Марк Андре
| Renault 5 Turbo
|-
| 2
|  Ралли Корсики
| 1985
|  Жан-Марк Андре
| Renault 5 Maxi Turbo
|}

Результаты

Чемпионат мира по ралли
Кроме приведенных в таблице результатов Раньотти принимал участие в Ралли Монте-Карло 1973, 1975 годов, Ралли Корсики 1980, 1990 и 1991 годов (на всех этих этапах он не добрался до финиша, кроме Ралли Монте-Карло 1973 (15 место)).

24 часа Ле-Мана

Примечания

Ссылки 

Раллисты Франции
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты WRC из Франции
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции